Minopriesi – abitanti di Minoprio
Minopriesi – abitanti di Vertemate con Minoprio